Le stade Paul-Antoniotti (en ) est un stade de football français situé dans la commune de Borgo, en Haute-Corse.

Le stade, doté de  places, servait d'enceinte à domicile à l'équipe de football du Borgo Football Club.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade de football en Corse
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif en Haute-Corse
Borgo